Cletodes är ett släkte av kräftdjur. Cletodes ingår i familjen Cletodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Cletodes